Le nom Sainte-Rose-de-Lima, dérivé de celui de Rose de Lima, mystique péruvienne canonisée en 1671, peut désigner:

Sainte-Rose-de-Lima, quartier de la ville de Matoury en Guyane française;
Sainte-Rose-de-Lima, paroisse et ancienne municipalité de paroisse faisant maintenant partie de la ville de Laval au Québec (Canada).

Voir aussi